José María Bellido puede hacer referencia a:

José María Bellido Rubio (1861-1935), político y empresario español.
José María Bellido Cormenzana (1922-1994), dramaturgo español.
José María Bellido Roche (1977), político español.